Алексей Алексеевич Ушин ( — , ) — советский художник, книжный график. Брат театрального художника и книжного графика Николая Ушина, отец петербургского графика, народного художника России, Андрея Ушина (1927—2005).

Как художник в своём творчестве был близок кругу «Мира искусства». Творческий взлёт А. А. Ушина пришёлся на 1920-е—1930-е годы. За два десятилетия он оформил более 500 книг. Также А. А. Ушин много сделал для развития советского шрифтового искусства. Он разработал оригинальный шрифт в виде объёмных свинцовых букв с боковой подсветкой для первого в СССР звукового художественного фильма «Встречный» (1932).

Умер от голода 20 мая 1942 в блокадном Ленинграде в период Великой Отечественной войны. Похоронен на Пискарёвском кладбище.

Некоторые работы

Библиография 
 Выходные данные изданий, в оформлении которых участвовал А. А. Ушин.
  (в пер.)
Прокофьев А. Избранное. / Отв. ред. В. Саянов. Переплёт, титулы и шмуц-титулы А. Ушина. — Л.: Гос. изд. "Художественная литература", 1935.  — 208 с.  — 6 300 экз.

См. также 
 Блокада Ленинграда в искусстве

Ссылки 

 Елагина Елена. Многоцветность чёрного и белого (памяти петербургского графика, народного художника России, Андрея Ушина)

Художники СССР
Художники Санкт-Петербурга
Графики СССР
Жертвы блокады Ленинграда
Похороненные на Пискарёвском кладбище